

Persone
 Luca Turilli – compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano
 Max Turilli – attore e doppiatore italiano

Altro
 Luca Turilli's Rhapsody – gruppo symphonic power metal italiano